Mascardi ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Mascardi (1590–1640), italienischer Rhetoriker, Schriftsteller und Redner
 Evangelina Mascardi (* 1977), argentinische Gitarristin, Lautenistin, Wissenschaftlerin und Hochschullehrerin